Павел Павлович Косаговский (29 октября (10 ноября) 1832 —	13 (25) января 1895) — российский государственный деятель, тайный советник.

Биография
Воспитывался в Павловском кадетском корпусе, откуда выпущен 7 августа 1851 года. Служил в Санкт-Петербургском арсенале. В 1856 году был уволен от службы «по болезни» (был отозван слепым отцом в родное именье Новгородской губернии).

С 5 июня 1858 года — член Новгородского Губернского Комитета по устройству быта крестьян; занимал эту должность до закрытия его — 28 апреля 1859 года. В декабре 1859 года был избран Валдайским уездным предводителем дворянства. 11 января 1863 года был определён старшим советником Новгородского Губернского Правления.

Женился на Елизавете Яковлевне Загоскиной, дочери известного в то время героя Крымской войны полковника Я. Н. Загоскина и был, по сведениям некоторых источников назначен вице-губернатором в Пензу. У жены было родовое имение в Пензенской губернии и уезде в селе Борисовке, 640 десятин земли.

30 октября 1864 года был назначен Симбирским вице-губернатором.

С 1 января 1867 года назначен исполнять должность Витебского губернатора (17 апреля 1868 года утверждён в должности). Был почётным гражданином Витебска, Полоцка и Динабурга.

Вскоре, 27 июля 1868 года был назначен директором департамента исполнительной полиции в Министерстве внутренних дел.

После гибели Александра II был переведён, 12 февраля 1882 года, на должность Одесского градоначальника.

14 февраля 1885 года — Курский губернатор.

В период 25 февраля 1889 — 18 декабря 1891 был Полтавским губернатором.

С 18 декабря 1891 года был назначен членом совета Министерства внутренних дел.

Скончался в Петербурге, 13 января 1895 года. Похоронен в Александро-Невской Лавре.

У него родились дети:
 Яков (31 октября 1859 — 4 февраля 1926, Флоренция);
 Николай (11 марта 1863 — ?);
 Александр (1871 - ?), поручик Л.-Гв. Егерского полка;
 Георгий (? - ?);
 Мария (1 октября 1860 — ?), замужем за дипломатом О. О. Визелем;
 Елизавета (8 ноября 1861 — ?);
 Александра (31 марта 1864 — ?);
 Софья (май 1865 — ?);
 Любовь (6 августа 1866 — ?);

Примечания

Литература 
 Павловский И. Ф. Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. — Полтава, 1914. — С. 56—57
 Андреевский Е. К. Особые взгляды (Из воспоминаний о П. П. Косаговском) // Русская старина. — 1908. № 2.
 О вступлении в должность действительного статского советника Косаговского Директором Департамента Полиции Исполнительной // РГИА. — Ф. 1284. — Оп. 48. — Д. 3.

Ссылки 
 Шатохин И. Т. Курские губернаторы середины второй половины XIX века в воспоминаниях современников

Симбирские вице-губернаторы
Полтавские губернаторы
Курские губернаторы
Витебские губернаторы
Одесские градоначальники
Тайные советники
Похороненные в Александро-Невской лавре